Amerikai Egyesült Államok
 Paw Paw (Illinois)
 Paw Paw Township (DeKalb megye, Illinois)
 Paw Paw Township (Wabash megye, Indiana)
 Paw Paw (Indiana) (Miami megye)
 Paw Paw Township (Elk megye, Kansas)
 Paw Paw (Kentucky)
 Paw Paw (Michigan)
 Paw Paw Township (Michigan)
 Paw Paw (Missouri)
 Paw Paw (Nyugat-Virginia)